Michael Grass ist der Name folgender Personen:

*Michael Grass der Ältere (1541–1595), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer in Rostock
Michael Grass der Jüngere (1657–1731), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer in Tübingen